Svenska mästerskapet i fotboll 1925 vanns av Brynäs IF efter en finalseger mot BK Derby med 4-2 Strömvallen i Gävle den 2 augusti 1925, vilket innebar att Brynäs IF tog sitt första SM-guld. Lagen som dominerat turneringen mellan 1896 och 1923 deltog precis som 1924 inte heller i denna upplaga vilken kom att bli den sista i cupform.

Enligt 1925 års bestämmelser var ettan och tvåan i Allsvenskan berättigade till att gå direkt in i mästerskapets semifinaler. Såväl Gais som IFK Göteborg avböjde dock att utnyttja denna rätt.

I årsberättelsen för 1925 konstaterar Svenska Fotbollförbundet att:
"Då tävlingen i sin nuvarande form icke kan anses såsom en verklig svensk mästerskapstävling, föreslår styrelsen årsmötet att tävlingen om svenska mästerskapet enligt utslagningsmetoden avskaffas. Från serieklubbarna föreligger ett förslag att låta Svenska serien gälla som mästerskapstävling."

På årsmötet 1926 beslöts att mästerskapet enligt cup-systemet skulle avskaffas och därför genomfördes ingen tävling om mästerskapet det året. 1925 var därmed det sista året som en cup- eller utslagningstävling arrangerades för att kora en svensk mästare i fotboll.

Spelträd

Kval

Kvalomgång 1

Kvalomgång 2

Slutspel

Semifinaler

Final

Fotnoter

Källor

1925 i Sverige
Fotbollssäsongen 1925
1925